Unter Bodenbelastung versteht man:
einen Oberbegriff für alle Belastungsformen, denen Böden ausgesetzt sind, siehe Bodenschaden
Ein Synonym für die Belastung des Bodens durch Schadstoffe, siehe Bodenkontamination
Ein Synonym für die mechanische Belastung eines Bodens durch Befahren, siehe Bodenverdichtung